Miejscowości w USA:
 Wautoma – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Wautoma – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w USA:
 Wautoma (ang. Wautoma Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara